Il doppio del torneo di tennis Neumunster Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stephen Noteboom e Fernon Wibier che hanno battuto in finale Patrick Baur e Jens Knippschild 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Stephen Noteboom /  Fernon Wibier (Campioni)
 Lorenzo Manta /  Andrew Richardson (primo turno)

 Nebojša Đorđević /  Aleksandar Kitinov (quarti di finale)
 Geoff Grant /  Sébastien Leblanc (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Neumunster Challenger 1996